Абба () — итальянская фамилия. Известные носители:
* Абба, Джузеппе Чезаре (1838—1910) — итальянский писатель. Сподвижник Гарибальди и участник «Экспедиции Тысячи».
 Абба, Кристофер Шаман (1935—2010) — католический прелат, епископ Минны, епископ Йолы.
 Абба, Марта (1900—1988) — итальянская актриса.
 Абба, Селе (Селестина Абба, 1906—1992) — итальянская актриса, сестра Марты Абба.
 Абба, Сильвано (1911—1942) — итальянский спортсмен в дисциплине современного пятиборья, бронзовый призёр Олимпийских Игр 1936.
 Абба Мансур, Юсиф (род. 1951) — архиепископ багдадский Сирийской католической церкви.

См. также 
 Абба (значения) — другие значения